Bristol Blenheim (bommenwerper)
 Bristol Blenheim (auto)
 Bristol Blenheim 2
 Bristol Blenheim 3
 Bristol Blenheim Speedster